Между нами:
 «Между нами» — немецкая мыльная опера, транслируемая с 28 ноября 1994 года по сей день
 «Между нами» — французская мелодрама 1983 года режиссёра Дианы Кюри
 «Между нами» — скетч-шоу, транслировавшее с 2011 по 2017 год.
 «Между нами» — песня украинской певицы Maruv, выпущенная в 2019 году.